Túrós Viktor (1996. november 4. –) magyar labdarúgó, a Siófok középpályása, a magyar strandlabdarúgó-válogatott csatára, részt vett a 2015. évi Európa játékokon is.

Források 
Túrús Viktor adatlapja a focikatalogus.hu oldalon 
Túrús Viktor adatlapja a beachsoccer.com oldalon 

1996-ban született személyek
Magyar labdarúgók
A BFC Siófok labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgócsatárok
Élő személyek